Maksimilijan Hajdin – vescovo cristiano ortodosso serbo
 Martina Furdek-Hajdin – politica polacca
 Nikola Hajdin – ingegnere serbo
 Stefan Hajdin – calciatore serbo, difensore